Герб Мори (Бежа)
 Герб Мори (Евора)